«Техничка»:
 «Техничка» — жаргонное название технического работника из числа технического персонала, например уборщица в учреждении.
 «Техничка» — жаргонное название, в военном деле, в автомобильном спорте, автомобиля-мастерской технического обслуживания (например МТО-АТ и так далее).
 «Техничка» — специальный легковой автомобиль, в шоссейном велоспорте, для сопровождения и оказания технической помощи велогонщикам во время гонок.
 «Техничка» — импровизированная (самодельная) боевая машина, применяемая террористическими (повстанческими) группами и слабооснащёнными формированиями в вооружённых силах некоторых государств (в основном развивающихся, особенно часто в Африке и на Ближнем Востоке).